Кирилл Маслов:
 Маслов, Кирилл Сидорович (1910—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, снайпер.